Lourdes Domínguez Lino era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Marseille 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Andrea Petković che ha battuto in finale Anabel Medina Garrigues 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Anabel Medina Garrigues (finale)
  Mandy Minella (ritiro)
  Mónica Puig (semifinali)
  Alexandra Cadanțu (quarti di finale)

  Mathilde Johansson (secondo turno)
  Arantxa Rus (quarti di finale)
  Tímea Babos (primo turno)
  Tatjana Maria (Secondo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open GDF SUEZ de Marseille 2013